Києвіт (; ; ) – мінерал, різновид кумінгтоніту.

За назвою м. Київ.

Безбарвний або блідо-зелений.

Знайдений разом з біотитом, звичайною роговою обманкою та олівіном у рапаківі Коростенського плутону (Житомирська область).

Див. також 
 Список мінералів

Примітки

Література

Посилання 
 Kievite 

Амфіболи
Мінерали, назви яких пов'язані з Україною